
Molekulska formula -{C8H5NO2}- se može odnositi na:
 Izatin
 Indol-5,6-hinon
 Ftalimid